Senjo peut se référer à :

Patronyme

est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1722-1802), moine bouddhiste et poète japonais ;
  (1518-1588), moine bouddhiste japonais ;
  (1924-2019), poète japonaise.

Autres pays 
  (1974-), présentatrice radio allemande d'origine soviétique.

Toponymie 
 , ancien village de la préfecture d'Ehime ;
 La , à Yawatahama, au Japon ;
 Le , montagne dans la préfecture de Tottori ;
 Le Mont Senjō, montagne dans les préfectures de Yamanashi et de Nagano au Japon.